Hywel ap Rhodri, koning van Gwynedd (816-825)
 Hywel Dda (Hywel ap Cadell), koning van Deheubarth (920-950)
 Hywel ab Ieuaf, koning van Gwynedd (974-985)
 Hywel ab Owain ap Meurig, koning van (een deel van) Glywysing (+1043)
 Hywel ab Edwin, koning van Deheubarth (1033-1044)
 Hywel ab Owain Gwynedd, prins van Gwynedd (1170)